Anchor ist der Name:

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anchor (Illinois), im McLean County
 Anchor (Louisiana), im Pointe Coupee Parish
 Anchor (Mississippi), im Chickasaw County
 Anchor (New Mexico), im Taos County – nicht mehr existent
 Anchor (Oklahoma), im Wagoner County
 Anchor (Oregon), im Douglas County – nicht mehr existent
 Anchor (Pennsylvania), im Lancaster County
 Anchor (Texas), im Brazoria County
 Anchor (West Virginia), im Boone County
 Anchor Bay Gardens, im Macomb County, Michigan
 Anchor Bay Harbor, im Macomb County, Michigan
 Anchor Bay Shores, im Macomb County, Michigan
 Anchor Landing, im Tensas Parish, Louisiana
 Anchor Mill, im Bedford County, Tennessee
 Anchor Point, im Kenai Peninsula County, Alaska
 Anchor Terrace, im Anchorage County, Alaska

Sonstiges:
 Anchor Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Anchor Bay Entertainment, ein Filmlabel
 Anchorman, eine englische Bezeichnungen für einen Nachrichtenmoderator
 Anchor Records, ein Plattenlabel
 Anchor River Airpark, Airport in Alaska
 Anchor River, Fließgewässer in Alaska
 Anchor Drain, Kanal im Lapeer County, Michigan
 Anchor Island, im Iron County, Wisconsin
 Anchor Extension Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 North Fork Anchor River, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Kenai Peninsula)
 Anchor Park, Park im Palm Beach County, Florida
 Anchor Peak, Berg vor dem ostantarktischen Viktorialand 
 Anchor Street Park, Park im San Luis Obispo County, Kalifornien
 eine Sprungmarke in einem HTML-DOkument, siehe Anker (HTML)

Siehe auch:
 Anchor Bay
 Anchor Creek
 Anchor Lake
 Anchor Mine
 Blue Anchor